Creemore peut faire référence à :

Creemore, une localité de l'Ontario (Canada)
Creemore Springs, une microbrasserie située dans cette localité